Duben může být:

 duben – čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce

příjmení
 Jan Duben (1829–1910) – rakouský a český římskokatolický kněz a politik
 Miroslav Duben (* 1974) – český hokejový obránce
 Romana Dubnova (* 1978) – česká atletka, výškařka